Dans la mythologie grecque, Zeuxippe (en grec ancien  / ; ) est un nom féminin pouvant désigner :
 Zeuxippe fille d'Éridan, femme de Téléon ;
 Zeuxippe la naïade, fille de l'Asopos et de Métope sœur de Praxithée et femme de Pandion ;
 Zeuxippe fille d'Hippocoon, femme d'Oïclès ;
 Zeuxippe fille de Lamédon, femme de Sicyon ;
 Zeuxippe l'Océanide, fille d'Océan et de Thétys;
 Zeuxippe mère de Priam, femme de Laomédon.
Ce nom signifie “celle qui attelle les chevaux”, de "zeugos" ζεῦγος, et "hippos", cheval.